Ruprechtsberg ist der Name folgender Orte:
 Ruprechtsberg (Velden), Ortsteil von Velden, Landkreis Landshut, Bayern
 Ruprechtsberg (Gemeinde Enzenkirchen), Ortschaft von Enzenkirchen, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Siehe auch:
 Rupprechtshöhe